Štětináč může být:

 štětinatý tvor, obzvlášť vepř
 postava z Rychlých šípů
 štětináč (rod) (Turgenia) – rod rostlin z čeledi miříkovité
 štětináč širolistý

Podobný výraz 
 štětináček (Pterula) – rod hub z čeledi štětináčkovité (Pterulaceae)